IV liga, grupa dolnośląska, sezon 2013/2014 – 6. edycja rozgrywek piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008 roku. Udział wzięło 16 drużyn z województwa dolnośląskiego, grając systemem kołowym, w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Opiekunem ligi był Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. 
Sezon ligowy rozpoczął się 15 sierpnia 2013 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały 14 czerwca 2014 roku.

Drużyny 
W grupie dolnośląskiej IV ligi występowało 16 zespołów z województwa dolnośląskiego. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do III ligi dolnośląsko-lubuskiej.

|

|}
Objaśnienia:

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=9|

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrz sezonu 2013/2014: KP Brzeg Dolny

Awans do III ligi: KP Brzeg Dolny

Spadek z IV ligi: Kuźnia Jawor, Orla Wąsosz, Pogoń Oleśnica, Piast Zawidów, MKS Szczawno Zdrój

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IV liga - tabela i wyniki
 Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie